Niklas Persson (né le  à Ösmo en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant. Il est le cousin de Robert Nilsson.

Biographie

Carrière en club 
En 1997, il commence sa carrière en senior avec le Leksands IF dans l'Elitserien. Il est nommé capitaine à partir de 2002. Quatre saisons plus tard, il signe au Linköpings HC. Il part en Russie au Neftekhimik Nijnekamsk en 2009.

Carrière internationale
Il représente la Suède au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1997-1998|| Leksands IF|| Elitserien|| 17|| 2|| 3|| 5|| 4|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Leksands IF|| Elitserien|| 47|| 1|| 2|| 3|| 6|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1999-2000|| Leksands IF|| Elitserien|| 49|| 2|| 5|| 7|| 34|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Leksands IF|| Elitserien|| 48|| 3|| 4|| 7|| 43|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2002-2003|| Leksands IF|| Elitserien|| 49|| 4|| 21|| 25|| 51|| 5|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 2003-2004|| Leksands IF|| Elitserien|| 50|| 14|| 19|| 33|| 42|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2004-2005|| Leksands IF|| Allsvenskan|| 43|| 15|| 23|| 38|| 36|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Leksands IF|| Elitserien|| 34|| 7|| 10|| 17|| 30|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2006-2007|| Linköpings HC|| Elitserien|| 55|| 15|| 17|| 32|| 32|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Linköpings HC|| Elitserien|| 54|| 10|| 22|| 32|| 44|| 15|| 3|| 6|| 9|| 10
|-
| 2008-2009|| Linköpings HC|| Elitserien|| 55|| 21|| 21|| 42|| 38|| 7|| 4|| 4|| 8|| 4
|-
| 2009-2010|| Neftekhimik Nijnekamsk|| KHL|| 55|| 13|| 24|| 37|| 30|| 7|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2010-2011|| Neftekhimik Nijnekamsk ||  KHL|| 39|| 3|| 12|| 15|| 32|| 7|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2011-2012|| HK CSKA Moscou|| KHL || 53|| 6|| 18|| 24|| 28|| 5|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2012-2013|| HK CSKA Moscou || KHL || 42|| 8|| 11|| 19|| 14|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2013-2014|| Rapperswil-Jona Lakers || LNA || 43|| 17|| 22|| 39|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Rapperswil-Jona Lakers || LNA || 43 || 17 || 22 || 39 || 16 || 10 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2014-2015 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA Qualif. || -|| -|| -|| -|| - || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2015-2016|| Linköpings HC|| SHL || 50 || 8 || 17 || 25 || 16 || 6 || 2 || 0 || 2 || 0
|-
| 2016-2017|| Linköpings HC|| SHL || 50 || 7 || 15 || 22 || 16 || 6 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2017-2018|| Linköpings HC|| SHL || 52 || 3 || 11 || 14 || 32 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2

Au niveau international 

| 1997 || align="left"|Championnat d'Europe junior || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1998 || align="left"|Championnat du monde junior ||7 ||0 ||2 ||2 ||10 ||+1 ||align="left"| Sixième place
|-
| 1999 || align="left"|Championnat du monde junior ||6 ||2 ||2 ||4 ||2 ||-2 ||align="left"| Quatrième place
|-
| 2009 || align="left"|Championnat du monde ||9 ||2 ||4 ||6 ||4 ||+5 ||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde ||9 ||0 ||4 ||4 || 0|| +4 ||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 3|| 0|| 3|| 8|| +2|| align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 2|| 1|| 3|| 2|| -2|| align="left"| Sixième place
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 0|| 2|| 2|| 2|| +1||align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en mars 1979
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du Leksands IF
Joueur du Linköpings HC
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du HK CSKA Moscou
Champion du monde de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Naissance dans le comté de Stockholm